Indian Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indian Springs Village (Alabama)
 Indian Springs Village (Colorado)
 Indian Springs Village (Pennsylvania)